Никола́й Алекса́ндрович Ушако́в:

 Ушаков, Николай Александрович (? — 1842) — Георгиевский кавалер, генерал-майор.
 Ушаков, Николай Александрович (1875—1963) — полковник, герой Первой мировой войны.
 Ушаков, Николай Александрович (1918—2002) — советский дипломат, доктор юридических наук.
 Ушаков, Николай Александрович (1923—1999) — математик, заслуженный учитель школы РСФСР, Почётный гражданин города Ижевска.